Мінімалізм:

 Мінімалізм — напрям в образотворчому мистецтві 
 Мінімалізм — напрям у музиці 
 Мінімалізм — напрям в архітектурі 
 Мінімалізм — напрям у лінгвістиці 
 Мінімалізм — напрям в дизайні і моді 
 Мінімалізм — напрям у літературі

Посилання